Костанцо Варолий (; ) — итальянский анатом эпохи Ренессанса, личный врач папы Григория XIII. Преподавал в Болонском университете.

Несмотря на короткую жизнь, прославился как наилучший медик современности, исследователь мозга и механизма эрекции. Вошел в историю в качестве выдающегося хирурга. Самолично выполнил несколько гравюр к первому из своих трактатов.

Произведения 
 De Nervis Opticis nonnullisque aliis praeter communem opinionem in Humano capite observatis. Ad Hieronymum Mercurialem, Patavii apud Paul et Anton. Meiettos fratres, 1573.

 Anatomiae sive de resolutione corporis humani ad Caesarem Mediovillanum libri iv, Eiusdem Varolii et Hieron. Mercrialis De nervis Opticis, etc. epistolae, Francofurti, apud Joh. Wechelum et Petr. Fischerum consortes, 1591.

Примечания

Литература 
 Кутя С.А., Принцева Н.Ю., Разумовская Е.А., Шапошник Н.А., Кривенцов М.А. Костанцо Варолио (1543-1575) — значимая личность в истории нейроанатомии //Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2018. Т. 118. № 11. С. 100-102.

Учёные Эпохи Возрождения
Медики XVI века
Анатомы Италии